Goodenough ist der Name folgender Orte:

 Goodenough-Insel, zu Papua-Neuguinea gehörende Insel
 Kap Goodenough, Landspitze an der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Goodenough-Gletscher, Gletscher an der Westküste des Palmerlands im Südteil der Antarktischen Halbinsel

Goodenough ist der Familienname folgender Personen:
 Florence Goodenough (1886–1959) US-amerikanische Psychologin, Professorin an der University of Minnesota
 John B. Goodenough (* 1922), US-amerikanischer Physiker, Materialwissenschaftler, Erfinder und Nobelpreisträger, Professor an der University of Texas at Austin
 Larry Goodenough (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 Samuel Goodenough (1743–1827), britischer Bischof und Botaniker
 Ursula Goodenough (* 1943), US-amerikanische Biologin, Professorin an der Washington University in St. Louis
 Ward Goodenough (1919–2013), US-amerikanischer Anthropologe

Siehe auch:
 Goodenough-Buschkänguru, auf der Goodenough-Insel heimisches Känguru